Mathews (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 George Ballard Mathews, matemàtic britànic
 Max Mathews (Columbus, Nebraska, 1926 - 2011), pioner de la música generada per ordinador
 William Mathews (New London, Nou Hampshire, 1837 - Denver, Colorado, 1912), músic i teòric musical nord-americà